

Personnes
Carmen Herrera (1915-2022), peintre cubaine
Carmen Herrera (née en 1974), judokate espagnole

Autres
Carmen Herrera, paroisse civile du Venezuela

Voir aussi

Homonymie de personnes